Маккензі Бойд-Клаус  - канадський стрибун з трампліна, учасник трьох зимових Олімпійських ігор.

Спортивна кар'єра 
Займатися стрибками з трампліна Маккензі почав у 10 років. 2005 року канадець дебютував у змаганнях під егідою FIS. Взяв участь у трьох чемпіонатах світу серед молоді, найкращий результат - 35-те місце 2011 року. У Кубку світу Бойд-Клаус дебютував 24 січня 2009 року на етапі в канадському Вістлері. У січні 2011 року він уперше потрапив до тридцятки найкращих на етапах Кубка світу. Найкращого результату на етапах Кубка світу Маккензі досяг у сезоні 2020-2021 у швейцарському Енгельбергу, де посів 6-те місце.

За свою кар'єру Бойд-Клаус взяв участь у трьох чемпіонатах світу. 2009 року змагався у всіх дисциплінах: нормальний трамплін – 50-те місце у кваліфікації, великий трамплін – 46-те. На чемпіонаті світу 2011 року Маккензі змагався лише в одній дисципліні: великий трамплін – 39-те місце. У лютому 2013 року на змаганнях він впав під час приземлення і зламав ключицю. Через цю травму мусив пропустити чемпіонат світу. До змагань повернувся аж у червні 2013 року.

На зимових Олімпійських іграх 2010 року у Ванкувері Маккензі змагався у всіх трьох дисциплінах. В особистих дисциплінах канадському стрибунові жодного разу не вдалося подолати кваліфікацію. У стрибках із нормального трампліна він посів 44-те місце, а у стрибках із великого трампліну був 45-им. У командних змаганнях збірна Канади посіла останнє, 12-те, місце.

Зимові Олімпійські ігри 2014 року в Сочі склалися для канадця вдаліше. У стрибках з нормального трампліна Маккензі успішно здолав кваліфікацію змагань. У першому раунді, стрибнувши на 96 метрів, посів 37-ме місце і не зміг пробитися до фіналу. У стрибках з великого трампліна він здолав кваліфікацію, а потім, показавши 19-й результат, пробився до вирішального раунду. Але там він стрибнув менш вдало і відкотився на підсумкову 25-ту позицію. У командних змаганнях канадська збірна посіла останнє 12-те місце, а сам Маккензі показав найкращий результат у своїй команді.

Олімпійські ігри 
Усі результати наведено за даними Міжнародної федерації лижного спорту.

Чемпіонати світу 
Усі результати наведено за даними Міжнародної федерації лижного спорту.

Чемпіонати світу з польотів на лижах 
Усі результати наведено за даними Міжнародної федерації лижного спорту.

Результати в Кубку світу 
Усі результати наведено за даними Міжнародної федерації лижного спорту.

Підсумкові місця в Кубку світу за роками

Окремі змагання (160)

Примітки 

Канадські стрибуни з трампліна
Канадські бронзові олімпійські медалісти
Бронзові призери зимових Олімпійських ігор 2022
Стрибуни з трампліна на зимових Олімпійських іграх 2022
Стрибуни з трампліна на зимових Олімпійських іграх 2018
Стрибуни з трампліна на зимових Олімпійських іграх 2014
Стрибуни з трампліна на зимових Олімпійських іграх 2010
Канадські учасники зимових Олімпійських ігор 2010
Канадські учасники зимових Олімпійських ігор 2014
Канадські учасники зимових Олімпійських ігор 2018
Канадські учасники зимових Олімпійських ігор 2022
Уродженці Торонто